Tscherne ist der Familienname von

 Franz Tscherne (* 1964), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Harald Tscherne (* 1933), österreichischer Arzt; erster Professor für Unfallchirurgie in Deutschland (Medizinische Hochschule Hannover)
 Werner Tscherne (1927–2017), österreichischer Lehrer, Publizist und Historiker